Varnums landskommun kan syfta på:
Varnums landskommun, Värmland
Varnums landskommun, Västergötland